Кокрил, Ко́керилл (Cockerill) — английская фамилия. Известные носители:

 Кокрил, Вильям (1759—1832)  — французский предприниматель, родившийся в Англии.
 Кокрил, Джон (1790—1840) — французский предприниматель, сын Вильяма Кокрила.
 Кокерилл, Ричард (род. 1970) — английский регбист и тренер.

Примечания